Alix est à la fois un prénom, un patronyme ou un toponyme.

Étymologie 
Alix est un nom propre issu de l'ancien français Alis (autrement Aalis), variante d'Alice, lui-même de l'anthroponyme germanique Adalhaid, formé sur les éléments germaniques adal- « noble » et -haid « lande, bruyère », ou -heit ou -haidu "de nature, d'apparence".

Prénom 
Le prénom Alix est un prénom mixte mais majoritairement féminin.

Saintes et bienheureuses chrétiennes 
 Alix de Schaerbeek  (), moniale belge, aussi connue comme Sainte Adelaide , cistercienne à la Cambre. Fête le 11 juin.
 Alix Le Clerc (), religieuse du sud de la Lorraine, à Remiremont. Fête le 9 janvier.

Personnalités désignées par ce prénom

Nom de famille 

 Anne Alix (1964-), réalisatrice française ;
 César Alix (1854-1920), général de division français ;
 François Alix (1964-), sculpteur, peintre et plasticien français ;
 François-Xavier Alix (1935-2007), journaliste français ;
 Jean Alix, graveur français du  ;
 Jean-Baptiste Alix (1768-1848), est un militaire français des  ;
 René Alix (1907-1966), organiste, chef de chœur et compositeur français ;
 Pierre-Michel Alix (1762-1807), graveur français ;
 Victor Alix (1886-1968), chef d'orchestre et compositeur français ;
 .

Arts 
 Alix, une série de bande dessinée imaginée par Jacques Martin.
 Alix, personnage principal de la bande dessinée.
 Alix, adaptation télévisée de la bande dessinée, produite notamment par Carrere Group et France 3.

Toponyme simple 

 Alix, une commune de France, située dans le département du Rhône ;
 Alix, un village du Canada, situé dans le Comté de Lacombe.

Toponyme composé 
Alix est un élément de toponyme dans :
 Écalles-Alix, une commune de la Seine-Maritime.

Bibliographie

Voir aussi

Notes et références 

Prénom masculin